Grampus steht für:
 Grampus, Gattung der Delphine, siehe Rundkopfdelfin
 HMS Grampus (1782), 50-Kanonen-Linienschiff der Royal Navy (1782–1794)
 HMS Grampus (1911) ehemals HMS Nautilus, Zerstörer der Beagle-Klasse der Royal Navy
 HMS Grampus (1936), U-Boot der Porpoise/Grampus-Klasse der Royal Navy (1936–1940)
 HMS Grampus (1957), U-Boot der Porpoise-Klasse der Royal Navy (1957–1980)
 USS Grampus (SS-4), U-Boot der United States Navy

Siehe auch:
 Nagoya Grampus, japanischer Fußballverein